La Sprée (Spree en allemand) est une rivière allemande et tchèque, affluent de la Havel
 le Canal Oder-Spree, l'Arrondissement d'Oder-Spree, l'Arrondissement de Haute-Forêt-de-Spree-Lusace et l'Arrondissement de Spree-Neisse, la forêt de la Sprée, la ville de Sohland an der Spree, etc.
 :Catégorie:Pont sur la Sprée, :Catégorie:Arrondissement d'Oder-Spree

 Reinhard Spree (né en 1941), historien allemand, étudiant l'histoire économique et sociale.
 The Polyphonic Spree est un groupe pop rock psychédélique et symphonique américain
 Crime Spree est le titre original du film Wanted (2003)